Peltogyne är ett släkte av ärtväxter. Peltogyne ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Peltogyne

hu:Amarantfa
nl:Purperhart
pl:Amarant (drewno)
ru:Амарант (древесина)